Соколо́ва Ве́ра Алекса́ндровна (8 июня 1987 года, дер. Соляной, Моргаушский район, Чувашская АССР) — российская легкоатлетка. Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2010 в Барселоне.

3 мая 2014 года заняла 4-е место на Кубке мира по с/х в заходе на 20 километров.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Федерации лёгкой атлетики России

Спортивные ходоки России
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил